Khwāhān är ett distrikt i Afghanistan.   Det ligger i provinsen Badakhshan, i den nordöstra delen av landet,  kilometer norr om huvudstaden Kabul. Antalet invånare är . Arean är  kvadratkilometer.

Terrängen i Khwāhān är kuperad österut, men västerut är den bergig.

Trakten runt Khwāhān består i huvudsak av gräsmarker. Runt Khwāhān är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är mars, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är september, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Distrikt i provinsen Badakhshan